est une expression anglophone signifiant « point d'entrée ». Elle peut faire référence à :

 , album de Judas Priest sorti en 1981 ;
 , téléfilm américain réalisé par Stephen Bridgewater en 2007.
 , série télévisée singapourienne diffusée du  au  sur  ;
 , dramatique radio de Doctor Who.